Stržišče (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Stržišče (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin